Lagunes steht für:

 Lagunes, einen ivorischen Distrikt
 Lagunes (ehemalige Region), eine ehemalige ivorische Region